moderne regio (landskap) in Finland; Österbotten (regio)
historische regio in Finland; Österbotten (historische regio)